«Хроники Нарнии: Серебряное кресло» (или «Хроники Нарнии: Серебряный трон») — название двух экранизаций фэнтезийного романа Клайва Стейплза Льюиса «Серебряное кресло» (в другом переводе — «Серебряный трон») из серии «Хроники Нарнии».
  () — телесериал 1990 года, производства Би-би-си.
  — запланированный фильм производства  и . Дата релиза неизвестна (по состоянию на конец 2017 года).